Гран-при Бразилии 2004 года — восемнадцатый и заключительный этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2004 года. Прошёл на автодроме Интерлагос в Сан-Паулу, Бразилия. Соревнования состоялись 24 октября 2004 года.



Гонка 

|}

 Поул-позиция: Рубенс Баррикелло 1:10,646
 Лучший круг: Хуан Пабло Монтойя 1:11,473

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Бразилии